Den 3. udgave af The Women's Tour fandt sted fra den 15. juni til 19. juni 2016 i Storbritannien. Det var det tiende løb i UCI Women's World Tour 2016-kalenderen.

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Resultater

The Women's Tour
Cykelløb i 2016